Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1878 rozegrano w dniach 15 – 20 lipca Turniej wygrał Frank Hadow pokonując L. R. Erskine’a 6:4, 6:4, 6:4. Natomiast w walce o mistrzostwo pokonał obrońcę tytułu Spencera Gore’a 7:5, 6:1, 9:7. Finał Challenge Round w tej edycji turnieju oglądało 700 widzów.

Turniej Mężczyzn

All Comers Final eight

Challenge Round

Przypisy 

Wimbledon 1878